

Димитрово — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область

Димитрово — село, Біробіджанський район, Єврейська автономна область
 Димитрово — селище, Яйський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Димитрове